Sinkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Alexejewitsch Sinkowski (* 1996), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Sinkowski (* 1975), kasachischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Karaganda